Сергей Васютин:
 Васютин, Сергей Касьянович (1912—1976) — работник советской добывающей промышленности, Герой Социалистического Труда.
 Васютин, Сергей Николаевич (род. 1957) — советский и российский футбольный тренер.